Quintus Fabius Maximus är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Fabius Maximus (konsul 213 f.Kr.), romersk politiker
 Quintus Fabius Maximus (suffektkonsul 45 f.Kr.), romersk politiker
 Quintus Fabius Maximus Aemilianus, romersk politiker och militär, konsul 145 f.Kr.
 Quintus Fabius Maximus Allobrogicus, romersk politiker och militär, konsul 121 f.Kr.
 Quintus Fabius Maximus Eburnus, romersk politiker, konsul 116 f.Kr., censor 108 f.Kr.
 
 Quintus Fabius Maximus Rullianus, romersk politiker och militär, konsul 322, 310, 308, 297 och 295 f.Kr.
 Quintus Fabius Maximus Servilianus, romersk politiker och militär, konsul 142 f.Kr.
 Quintus Fabius Maximus Verrucosus (kallad Cunctator), romersk politiker och militär, konsul 233, 228, 214, 213 och 209 f.Kr.